Серге́й Влади́мирович Киселёв (17 июля 1905, Мытищи, — 8 ноября 1962, Москва) — советский историк и археолог, член-корреспондент Академии наук СССР с 23 октября 1953 года по Отделению исторических наук (история СССР и археология), лауреат Сталинской премии (1950). Муж археолога Л. А. Евтюховой.

Биография 
После окончания средней школы в Москве С. В. Киселёв поступил в 1923 г. в Московский государственный университет им. М. В Ломоносова на историко-археологическое отделение. По окончании его в 1926 г. Сергей Владимирович был направлен университетом в аспирантуру Института археологии и искусствознания Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук. В 1930 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Минусинский неометалл» и начал работать в секторе археологии Института археологии и искусствознания.

С 1932 г. Сергей Владимирович работал в Москве в Отделении Государственной академии истории материальной культуры (МОГАИМК) сначала старшим научным сотрудником, позднее — действительным членом академии. С 1937 г. после реорганизации МОГАИМК в Институт истории материальной культуры Академии наук СССР, и до последних дней своей жизни Сергей Владимирович был связан своей научно-исследовательской работой с научным коллективом этого Института, преобразованного в настоящее время в Институт археологии РАН. С 1939 года — профессор кафедры археологии исторического факультета Московского университета.

Научно-организационная деятельность 
С 1929 по 1938 г. он работал в Государственном историческом музее в Москве в отделе раннего феодализма. Ряд лет (1945—1951 гг.) он был заместителем директора Института истории материальной культуры АН СССР (ныне Института археологии), с 1951 г. и по день смерти — заведовал сектором неолита и бронзы этого Института. С. В. Киселёв с 1950 по 1954 г. занимал должность ученого секретаря Президиума АН СССР. Около десяти лет он состоял членом бюро ОН АН СССР. С 1949 г. и до последних дней состоял главным редактором «Вестника древней истории» — органа Института истории АН СССР, активно содействуя развитию этой области советской исторической науки.

С 1927 года участвовал в археологических экспедициях в различных районах Забайкалья, Алтая, Центрального Казахстана и Южной Сибири, по материалам которых издал научную работу «Древняя история Южной Сибири» (изд. 1949 и 1951 гг.), заслужившую Государственную премию СССР.

В 1948—1949 году возглавлял археологические раскопки Каракорума, Хар балгаса и ряда других исторических объектов, проводимых совместной экспедицией, организованной Академией наук СССР и Комитетом наук Монголии. В 1949 году назначен главным редактором журнала «Вестник истории». Позже проводил исторические исследования в Туве и Читинской области, занимался раскопками города Хирхира, дворцового комплекса в Кондуе. Результаты этих исследований, как и советско-монгольской экспедиции 1948—1949 годов, отражены в монографии «Древнемонгольские города». В 1954—1956 годах руководил раскопками Большого Салбыкского кургана в Хакасии.

Научные интересы 
Круг научных интересов С. В. Киселёва определился ещё в годы аспирантуры. Основой специализации С. В. Киселёва была древняя и средневековая история Сибири и Центральной Азии. Опубликовал по этой тематике более 120 научных работ.

В 1953 г. С. В. Киселёв был избран членом-корреспондентом АН СССР.

Награды 
 орден Ленина (27.03.1954)
 орден «Знак Почёта»
 Премия имени М. В. Ломоносова (1947) — за исследования древней истории Южной Сибири
 Государственная премия СССР — за труд «Древняя история Южной Сибири»

Память 
Сергей Владимирович Киселёв умер 8 ноября 1962 года в Москве. Похоронен на московском Новодевичьем кладбище.

Избранная библиография 
 Из работ Алтайской экспедиции Гос. исторического музея в 1934 г. // СЭ, 1935, I.
 Маски из древнейших чаа-тас // Известия Гос. музея нм. Н. М. Мартьянова. Минусинск, 1935, 1.
 Работы на строительстве Московского метрополитена // I участок Археологические работы Академии на новостройках в 1932—1933 гг. I. М.—Л., 1935.
 Кузнецовские курганы // СА, 1936, 1.
 Остатки Белого и Земляного городов на Арбатском радиусе // По трассе первой очереди Московского метрополитена. Л., 1936.
 Саяно-Алтайская археологическая экспедиция 1935 г. // СА, 1936. 1.
 Старинные одежды, найденные на метро // По трассе первой очереди Московского метрополитена. Л. 1936.
 «Афанасьевские» курганы у сел Сыды и Теси // СА. 1937, 2.
 Карасукские могилы по раскопкам 1929. 1931, 1932 гг. // СА, 1937, 3.
 Мельницы в средние века // Сб. "Ремесла и промыслы IX—X вв ". М. 1937 (в соавторстве с Л. А. Евтюховой).
 Некоторые результаты Саяно-Алтайской экспедиции 1936 г. // ВДИ, 1937, I.
 Раскопки карасукского могильника на р. Бее в Хакасии летом 1936 г. // СА, 1937, 4.
 Саяно-Алтайская археологическая экспедиция в 1937 г // ВДИ, 1938, 2.
 Советская археология Сибири периода металла // ВДИ. 1938, 1.
 Карта монгольских завоеваний XIII // Приложение к кн. В. Ян «Чингис-хан». М., 1939.
 Чингис-хан и завоевания XIII века. Вступительная статья // В. Ян. Чингис-хан.
 Кыргызы // История СССР. ч. 3—4. М., 1939.
 Неизданные надписи енисейских кыргыэов // ВДИ, 1939, 3.
 Открытия Саяно-Алтайской археологической экспедиции в 1939 г. // ВДИ, 1939, 4 (в соавторстве с Л. А Евтюховой).
 Саяно-Алтайская археологическая экспедиция в 1938 г. // ВДИ. 1939, I.
 Десятый сезон раскопок Саяно-Алтайской экспедиции ИИМК и ГИМ // КСИИМК. III. 1940 (в соавторстве с Л. А. Евтюховой).
 Находка античных и византийских монет на Алтае ВДИ. 1940. 3—4
 Чаа-тас у села Копёны // Сб. статей по археологии СССР. Тр. ГИМ. XI, 1940 (о соавторстве с Л. А. Евтюховой).
 Рецензия. А. В Арциховский Введение в археологию. М. 1940 // ВДИ. 1940. 2
 Рецензия. КСИИМК. I, П. 1939; КСИИМК. Ill, 1940 // ВДИ. 1940, 2.
 Рецензия. В. П. Левашева Из далекого прошлого южной части Красноярского края. Красноярск. 1939 // ВДИ, 1940. 2.
 Курайская степь и Старо-Бардинский район, 1935 г. // Археологические исследования в РСФСР 1934—1936 гг М.—Л., 1941.
 Отчет о работах Саяно-Алтайской археологической экспедиции в 1935 г. // Тр. ГИМ, XVI. 1941 (в соавторстве с Л. А. Евтюховой).
 Хакасская автономная область, 1936 г. // Археологические исследования в РСФСР 1934—1936 гг. М.-Л. 1941.
 Рецензия. А. Я Брюсов. История древней Карелии Тр. ГИМ. 9. 1940 // ВДИ, 1941. 1.
 Рецензия. КСИИМК. IV. V. VI. VII. 1940 // ВДИ. 1941, 1.
 Рецензия. Б. А. Куфтин. Археологические раскопки в Триалети. I. Тбилиси. 1941 // ИЖ, 1942. 5.
 25 лет советской археологии // Сб. «Двадцать пять лет исторической науки в СССР». М.—Л., 1942.
 Археологическая поездка в Монголию. КСИИМК, XXI. 1947.
 [Анучин, Дмитрий Николаевич|Дмитрий Николаевич Анучин] — археолог // Тр. ИЭ АН СССР. Новая серия. М.— Л., 1947, 1.
 Древнехакасский «эль» // Зап. Хакасск. НИИЯЛИ. Абакан, 1947. 1
 Древняя история Южной Сибири (Автореферат докт. дисс). ДИСИФ МГУ, М.
 Из истории торговли енисейских кыргыз // КСИИМК, XVI. 1947.
 Монголия в древности // ИАН СССР. Серия ист. и фил. 1947, 4. № 4.
 Рецензия. КСИИМК. X. 1941. // Сб.: Советская этнография, М.— Л., 1947, вып. 6—7.
 К вопросу о культуре древнейшего европеоидного населения Сибири // ВДИ, 1948. 1.
 Рецензия. А. А. Иессен. Греческая колонизация Северного Причерноморья, её предпосылки и особенности. Л. 1947 // ВДИ. 1918. 3.
 Древняя история Южной Сибири. МИА. 1949, 9.
 Лугавская стоянка // КСИИМК. XXV. 1949.
 Письменность енисейских кыргыз // КСИИМК, XXV, 1949.
 Саяно-Алтайская экспедиция // КСИИМК. XXVI, 1949. (В соавторстве с Л. А. Евтюховой).
 Рецензия В. И. Равдоникас. История первобытного общества, ч. II. Л., 1947 // КСИИМК. XXVIII. 1949
 Из древней истории Срединной Азии. ДИСИФ МГУ. М, 1950, вып. 9.
 Работы советских археологов. Пекин. 1950 (На китайском яз.).
 Советская историческая наука. Пекин. 1950 (На китайском яз.).
 Древняя история Южной Сибири. 2-е изд. М. 1951.
 Краткий очерк древней истории хакасов Абакан. 1951.
 Вопросы археологии первобытного общества // КСИИМК. XXXVI. 1951
 Советская археология в первое послевоенное пятилетие // ИАН СССР. Серия ист. и фил. 1951, 8. № 3.
 Советская археология в первом послевоенном пятилетии // Тезисы докладов на сессии Отделения ист. и филос. и пленуме ИИМК, посвященных итогам археологических исследований 1946—1950 гг. М, 1951.
 Рецензия. Л. П. Потапов. Очерки по истории алтайцев. Новосибирск, 1948 // ВДИ, 1951, 3.
 Советская археология в первое послевоенное пятилетие // КСИИМК. XLIV, 1952.
 Задачи советской археологии // Тезисы сессии Отделения ист. и фил. и пленума ИИМК М, 1953 (Гектографированное изд.).
 Китай. Археологический очерк // БСЭ, 1953. т. 21; Археологический очерк, сб. «Китай», М., 1954.
 О недостатках и новых задачах в изучении бронзового века // Сб. "Против вульгаризации марксизма в археологии. М. 1953.
 Программа курса «Бронзовый век». М., 1954.
 Первобытно общинный строй История Монгольской Народной Республики. М. 1954.
 Предисловие // Очерки «По следам древних культур», 3. М. 1954
 Рецензия. А. В. Арциховский. Основы археологии. М. 1954 // ВДИ, 1955, 1.
 Китай и Сибирь в бронзовом веке // Тезисы докладов ИФ МГУ, М, 1955.
 Земледельческие племена Европы // Всемирная история. М., 1955, I (в соавторстве с А. П. Окладниковым).
 Неолитические племена Европы, Средней и Северной Азии в V—IV тысячелетиях
до н. э. // Всемирная история, I.
 Племена Европы и Азии во II тысячелетии до н. э. // Всемирная история. I.

Литература 
 С. В. Киселёв // Вопросы истории. 1962. № 12;
 С. В. Киселёв // Вестник древней истории. 1963. № 1;
 Пассек Т. С. Памяти С. В. Киселёва // Советская археология. 1963. № 2;
 Кызласов Л. Р., Левашева В. П. С. В. Киселёв // Новое в советской археологии. М., 1965;
 К 70-летию со дня рождения С. В. Киселёва // Советская археология. 1975. № 4.
 Археология Южной Сибири: идеи, методы, открытия. Сб. докладов Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения С. В. Киселёва. Красноярск, 2005.

Ссылки 
 
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Отрывки из «Древней истории Южной Сибири».

Доктора исторических наук
Члены-корреспонденты АН СССР
Историки СССР
Археологи СССР
Выпускники этнологического факультета МГУ
Сотрудники Государственного исторического музея
Сотрудники Института археологии РАН
Преподаватели исторического факультета МГУ
Лауреаты Ломоносовской премии МГУ
Похороненные на Новодевичьем кладбище